Філевич — українське прізвище.

 Філевич Василь — єпископ УГКЦ.
 Філевич Іван Порфирович — російський історик українського походження.
 Філевич Михайло — український скульптор.

Українські прізвища